Charles Spencer (1674–1722) – angielski arystokrata i polityk, 3. hrabia Sunderland
 Charles Spencer (1706–1758) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. książę Marlborough i 6. hrabia Sunderland
 Charles Spencer (1857–1922) – brytyjski arystokrata i polityk, 6. hrabia Spencer
 Charles Spencer (ur. 1964) – brytyjski arystokrata, 9. hrabia Spencer, brat księżnej Diany

Zobacz też 
 Charles Spencer-Churchill